Сан Хосе Тилапа има више значења:

 Сан Хосе Тилапа (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Тилапа (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику